Во́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Казани:
 в посёлке Троицкая Нокса Советского района:
 1-я Вольская улица
 2-я Вольская улица
 Вольская улица — одно из прежних названий Поперечно-Подлужной улицы в историческом районе Подлужная слобода Вахитовского района.
 В Москве:
 1-я Вольская улица.
 2-я Вольская улица.
 Вольская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Вольская улица — улица в Перми.
 Вольская улица — улица в Самаре.
 Вольская улица — улица в Саратове.

Украина 
 Вольская улица — улица в Донецке.